Girlfriends, film de Claudia Weill sorti en 1978
 Girlfriends, sitcom américaine créée par Mara Brock Akil en 2000
 Girlfriends, film sud-coréen sorti en 2009
 Girlfriends, série télévisée britannique en 2018
 Girlfriends Films, une société de production et distribution de films pornographiques américains
 Girlfriends, magazine féminin.

Voir aussi 
  ou *